Der Aberto de Santa Catarina de Tênis 2006 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. April 2006 in Florianópolis stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2006 und wurde im Freien  ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2006
Tennisturnier in Florianópolis